Collégiale Saint-André peut faire référence à différentes églises :
 La Collégiale Saint-André de Chartres
 La Collégiale Saint-André de Grenoble